Fulco I van Anjou
 Fulco I van Milaan